Little Odessa est le nom donné au quartier de Brighton Beach du district de Brooklyn à New York (États-Unis).
Little Odessa est un film américain réalisé par James Gray.

Surnom de quartier